Шене може да се односи на:

 Шене (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Шене (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шене (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт
 Шене де Купи, насељено место у Француској, у департману Јура
 Шене ле Шател, насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара